Fleischbach ist ein Gewässername:

 Fleischbach (Affentalbach), rechter Zufluss vom Fleischbachkees unterm Kleinen Rotstein des Affentalbachs oder Arventalbachs (zur Schwarzach, zur Isel) im Gemeindegebiet von St. Jakob in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol
 Fleischbach (Birs), linker Zufluss der Birs bei Reinach, Bezirk Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft
 Fleischbach (Bodengraben), rechter Zufluss des Bodengrabens (rechter Oberlauf des Himmelbachs, zur Pegnitz) bei Letten, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Fleischbach (Schlenze), rechter Zufluss der Schlenze nach Adendorf, Stadt Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Fleischbach (Siesbach), rechter Zufluss des Siesbachs (zur Nahe) bei Rötsweiler-Nockenthal, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Fleischbach (Staudenbächle), linker Zufluss des Staudenbächles (zum aus dem Badesee Heddesheim abfließenden Zweig des Bannholzgrabens, zum Landgraben, zur Weschnitz) nach Leutershausen an der Bergstraße, Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg